Вашингтон-авеню — может означать:

Населённые пункты 
 Вашингтон-авеню — в Майами-Бич, штат Флорида, США.
 Вашингтон-авеню — некорпоративное сообщество и переписное место в Балтиморе, штат Мэриленд, США.

Дороги 
  — главный маршрут восток-запад в городе Олбани, Нью-Йорк.
  — дорога в Хьюстоне, штат Техас, США.
  — дорога в штате Миннеаполис, США.
  — главная улица с севера на юг в районе Вашингтон-Хайтс на Манхэттене, Нью-Йорк, США.
  — Бруклин, Нью-Йорк, США.
  — Вашингтон, США.

См. также 
 Исторический район Вашингтон-авеню